Госсортоучасток — посёлок в Томском районе Томской области России. Входит в состав Богашёвского сельского поселения. Население  человек() .

География 
Располагается в юго-восточной части Томской области, в непосредственной близости от посёлка Ключи.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ, посёлок вошёл в учреждённое муниципальное образование Богашёвское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Томская сортоиспытательная станция по внедрению перспективных сельхозкультур, которую некоторые источники включают в состав соседнего посёлка Ключи.

Транспорт 
Выезд на Богашёвский тракт, связывающий Томск с аэропортом Богашёво.

Примечания

Ссылки 
 Госсортоучасток (Томская область) на Викимапии

Населённые пункты Томского района